

Geografie

Nederland 
Hardenberg (stad), een stad in Overijssel
Hardenberg (gemeente), de gemeente in Overijssel, vernoemd naar de stad
Ambt Hardenberg, de voormalige gemeente in Overijssel
Stad Hardenberg, de voormalige gemeente in Overijssel
Hardenberg (Finsterwolde), een streek in de provincie Groningen
Hardenberg (villaboerderij), een villaboerderij in Nieuw-Beerta

Duitsland 
Nörten-Hardenberg, een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Neuhardenberg, een gemeente in de deelstaat Brandenburg
Heerlijkheid Hardenberg, een voormalige heerlijkheid bij Neviges in Noordrijn-Westfalen
Huis Hardenberg in Anholt (Isselburg)
 Golf Club Hardenberg

Personen 
Albertus Risaeus (1510-1574), ook bekend als Albert Hardenberg, kerkhervormer van Nederlandse komaf
Karl August von Hardenberg (1750-1822), Pruisisch staatsman en hervormer
Novalis (1772-1801) (echte naam Friedrich von Hardenberg), een Duits auteur uit de Romantiek
Herman Hardenberg (1901-1976), historicus en rijksarchivaris
Håkan Hardenberger (1961), een Zweeds trompettist